Snyder Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Snyder Township (Blair County, Pennsylvania)
 Snyder Township (Jefferson County, Pennsylvania)